Carnivore – system analizy danych teleinformatycznych w Internecie
 Carnivore – amerykański zespół muzyczny wykonujący thrash metal